Пидмонт има више значења:
 Пидмонт (Јужна Каролина)
 Пидмонт (Алабама)
 Пидмонт (Калифорнија)
 Пидмонт (Јужна Дакота)
 Пидмонт (Западна Вирџинија)
 Пидмонт (Мисури)
 Пидмонт (Оклахома)